Estado Mayor General del Ejército (Argentina), estado mayor del Ejército Argentino.
 Estado Mayor General del Ejército (Chile), estado mayor del Ejército de Chile.